Горемы́кин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Горемыкин, Алексей Петрович (1926—2004) — бригадир треста «Гидроэлектромонтаж», Герой Социалистического Труда (1966).
 Горемыкин, Василий Иванович (1902—1958) — советский химик
 Горемыкин, Виктор Петрович (род. 1959) — российский военный деятель, генерал-полковник.
 Горемыкин, Вилий Петрович (1931—1989) — советский кинооператор.
 Горемыкин, Иван Логгинович (1839—1917) — русский государственный деятель, председатель Совета министров Российской империи (1906, 1914—1916 годы), министр внутренних дел.
 Горемыкин, Пётр Николаевич (1902—1976) — советский военный деятель, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы.
 Горемыкин, Фёдор Иванович (1813—1850) — профессор тактики в Военной академии; автор «Руководства к изучению тактики» (, 1849).

Примечания